Die Amtshauptmannschaft Pirna war die flächengrößte Amtshauptmannschaft im Königreich Sachsen und im späteren Freistaat Sachsen. Sie wurde im Jahre 1874 aus Teilen der Gerichtsamtsbezirke Hohnstein, Königstein, Lauterbach, Neustadt (Sachsen), Pirna, Schandau, Sebnitz und Stolpen gebildet.
1939 wurde sie in Landkreis Pirna umbenannt. Das Verwaltungsgebiet bestand auch im nachfolgenden Freistaat, Gau bzw. Land bis 1952. Sein Gebiet gehört heute größtenteils zum Landkreis Sächsische Schweiz-Osterzgebirge in Sachsen.

Geographie 
Die Amtshauptmannschaft umfasste 170 Gemeinden, darunter die Städte Berggießhübel, Dohna, Gottleuba, Hohnstein, Königstein, Liebstadt, Neustadt, Pirna, Schandau, Sebnitz, Stolpen und Stadt Wehlen. 1910 lebten in dem Verwaltungsgebiet 165.479 Einwohner. Die Stadt Pirna gehörte von 1924 bis 1946 nicht zur Amtshauptmannschaft, sondern war bezirksfrei.

Begrenzt wurde die Amtshauptmannschaft im Norden von der Amtshauptmannschaft Dresden, im Osten von den Amtshauptmannschaften Kamenz und Bautzen (zur Kreishauptmannschaft Bautzen gehörend), im Süden vom Königreich Böhmen (Österreich-Ungarn) bzw. ab 1918 der ČSR und im Westen von der Amtshauptmannschaft Dippoldiswalde. In der Stadt Schandau existierte bis Ende 1877 eine „amtshauptmannschaftliche Delegation“.

Der Begriff Amtshauptmannschaft wurde 1939 in die reichseinheitliche Bezeichnung Landkreis überführt. 1952 wurde der Landkreis Pirna in der DDR-Kreisreform neugliedert. Nachfolger wurden der kleinere Kreis Pirna und der Kreis Sebnitz.

Amtshauptleute und Landräte 
 1874–1875: Heinrich Max von Koppenfels
 1875–1882: Georg Otto von Ehrenstein
 1882–1893: Albin Le Maistre
 1893–1897: Wilhelm Otto Kunze
 1897–1905: Hans Freiherr von Teubern
 1905–1914: Hans Gottfried von Nostitz-Drzewiecki
 1914–1916: Felix Wach
 1917–1936: Otto von Thümmel 
 1937–1938: Georg Wolf von Zobel 
 1938/39–1942: Siegfried Müller 
 1943–1945: Friedrich Leipner

Städte und Gemeinden 
Am 1. Januar 1945 umfasste der Landkreis folgende 12 Städte

und 124 Gemeinden:

Siehe auch 
 Verwaltungsgliederung des Königreiches Sachsen
 Amtshauptmann

Literatur 
 Thomas Klein (Hrsg.): Grundriß zur deutschen Verwaltungsgeschichte 1815–1945. Reihe B: Mitteldeutschland. Band. 14: Sachsen. Johann-Gottfried-Herder-Institut, Marburg/Lahn 1982, ISBN 3-87969-129-0, S. 349–352.
 Alfred Meiche: Historisch-topographische Beschreibung der Amtshauptmannschaft Pirna. Dresden 1927. (Digitalisat)

Weblinks 
 Gemeindeverzeichnis mit Einwohnerzahlen, Stand 1900

Einzelnachweise 

Pirna
Ehemalige Verwaltungseinheit (Landkreis Sächsische Schweiz-Osterzgebirge)
Gegründet 1874